Шпанија

Кнежевина Астурија, аутономна покрајина у Шпанији, као истоимена провинција.
Географска област на подручју данашње шпанске аутономне покрајине.
Краљевина Астурија, независна држава која је постојала између 718. и 925. године.

Филипини
Астурија (општина на Филипинима)

 

ru:Астуриас